17 МИР Пловдив – област (или 17 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Пловдив (без община Пловдив).

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Пловдив, при 37,08 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Пловдив – област
Област Пловдив